Imperatriz (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
 Imperatriz (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão